Riemerschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Riemerschmid (1802–1878), deutscher Spirituosenfabrikant, Mäzen und Politiker
 Otto Riemerschmid (1872–1924), deutscher Architekt
 Reinhard Riemerschmid (1914–1996), deutscher Architekt
 Richard Riemerschmid (1868–1957), deutscher Architekt und Künstler
 Robert Riemerschmid (1885–1963), deutscher Medienunternehmer
 Werner Riemerschmid (1895–1967), österreichischer Autor und Dramaturg
 Wolfgang Riemerschmid, österreichischer Fernsehkommentator und Autor

Siehe auch:
 Anton Riemerschmid (Unternehmensgruppe), deutscher Likörhersteller und Spirituosenimporteur
 Richard-Riemerschmid-Berufskolleg in Köln
 Städtische Riemerschmid-Wirtschaftsschule München
 Blaue Rispe nach Riemerschmid, Unterglasurdekor aus Meißener Porzellan
 Ulrich Riemerschmidt (1912–1989), deutscher Verleger